Frauenmörder steht für:
 Mörder weiblicher Personen, siehe Femizid
 Der Frauenmörder, ein US-amerikanischer Thriller von 1988

Siehe auch:

 Der Frauenmörder von Boston, US-amerikanischer Kriminalfilm von 1968
 Der Frauenmörder von Paris, französischer Film von 1962
 Ich liebe einen Frauenmörder, US-amerikanischer Thriller von 1990